San Germano steht für folgende Orte in Italien:

 San Germano, früherer Name von Cassino (Latium) in der Provinz Frosinone, Latium
 San Germano dei Berici in der Provinz Vicenza, Venetien
 San Germano Chisone in der Provinz Turin, Piemont
 San Germano Vercellese in der Provinz Vercelli, Piemont
 Piedimonte San Germano in der Provinz Frosinone, Latium

San Germano ist der Name folgender Personen:
 Richard von San Germano (1165–1244), Jurist und Historiker

Siehe auch:
 San Germán (Begriffsklärung)
 Germano